Heussler ist der Familienname folgender Personen:
 Martin Heuseler, auch Martin Heussler († 1555), sächsischer Jurist, Dresdner Ratsherr und Bürgermeister
 Olivia Heussler (* 1957), Schweizer Künstlerin
 Valery Heussler (1920–2007), Schweizer Malerin und Plastikerin
 Volker Heussler (* 1962), deutscher Parasitologe

Siehe auch:
 Heusler
 Häußler